Южако́в — русская фамилия, происходит от прозвища Южак, которое давалось выходцам с реки Юг.

Мужчины 
 Южаков, Александр Михайлович (1943—2004) — российский офтальмолог, доктор медицинских наук (1984), профессор.
 Южаков, Антон Андреевич (род. 1993) — украинский спортсмен.
 Южаков, Антон Лукич (1770—1823) — полковник Русской императорской армии.
 Южаков, Василий Михайлович (1913—1966) — советский офицер, участник Советско-финской и Великой Отечественной войн, командир полка, Герой Советского Союза.
 
 Южаков, Владислав Геннадьевич (род. 1986) — российский саночник, чемпион Европы, серебряный призёр чемпионата мира.
 Южаков, Михаил Ильич (1870—1948) — русский инженер, ученый, государственный деятель.
 Южаков, Олег Михайлович (род. 1965) — генерал-лейтенант.
 Южаков, Сергей Николаевич (1849—1910) — русский социолог, публицист, главный редактор «Большой энциклопедии», известной под его именем.

Женщины 
 Южакова, Елизавета Николаевна (1852—1883) — русская революционерка-народница, дворянка, сестра С. Н. Южакова.